Edward Elmer Smith, Amerikaans schrijver
Edward John Smith, Engels kapitein van de Titanic